Graya puede referirse a:

 las tres deidades de la mitología griega (Dino, Enio y Penfredo), conocidas con el nombre común de Grayas; o
 el nombre del género botánico Sphaerocaryum.